A Equipe Sul-Africana de Copa Davis representa a África do Sul na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela South African Tennis Association. A equipe foi campeã do torneio em 1974.

Time atual
Equipe de 2012:
Izak van der Merwe
John Laffnie-De Jager
Raven Klaasen
Nikala Scholtz

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe sul-africana)

Africa do Sul